IMEC ist die Abkürzung für:
 Interuniversity Microelectronics Centre, Forschungszentrum für Nano- und Mikroelektronik in Löwen, Belgien
 International Maritime Employers Committee, internationaler Arbeitgeberverband der Reedereien
 Institut mémoires de l’édition contemporaine, bedeutendes Dokumentationszentrum für französische Autoren, Verlage, Zeitschriften

Abkürzung